Konstantinowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Konstantinowka (Region Altai), in der Region Altai
 Konstantinowka (Amur), Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Amur
 Konstantinowka (Baschkortostan, Karmaskalinski), in der Republik Baschkortostan, Karmaskalinski rajon
 Konstantinowka (Baschkortostan, Tuimasinski), in der Republik Baschkortostan, Tuimasinski rajon
 Konstantinowka (Chabarowsk, Chabarowski), in der Region Chabarowsk, Chabarowski rajon
 Konstantinowka (Chabarowsk, Nikolajewski), in der Region Chabarowsk, Nikolajewski rajon
 Konstantinowka (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Konstantinowka (Kaliningrad, Prawdinsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (bis 1946 Eisenbart, nicht mehr existent)
 Konstantinowka (Kaliningrad, Gurjewsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk (bis 1946 Konradswalde)
 Konstantinowka (Kaliningrad, Osjorsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk (bis 1938 Kieselkehmen, 1938–1946 Kieselkeim)
 Konstantinowka (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Konstantinowka (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Konstantinowka (Kirow), in der Oblast Kirow
 Konstantinowka (Komi), in der Republik Komi
 Konstantinowka (Medwenka), im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Konstantinowka (Kschenski), im Rajon Kschenski, Oblast Kursk
 Konstantinowka (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Konstantinowka (Nischni Nowgorod, Knjagininski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Knjagininski rajon
 Konstantinowka (Nischni Nowgorod, Potschinkowski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Potschinkowski rajon
 Konstantinowka (Nowosibirsk, Kuibyschewski), in der Oblast Nowosibirsk, Kuibyschewski rajon
 Konstantinowka (Nowosibirsk, Tatarski), in der Oblast Nowosibirsk, Tatarski rajon
 Konstantinowka (Omsk), in der Oblast Omsk
 Konstantinowka (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Konstantinowka (Orjol, Mzenski), in der Oblast Orjol, Mzenski rajon
 Konstantinowka (Orjol, Swerdlowski), in der Oblast Orjol, Swerdlowski rajon
 Konstantinowka (Pensa, Pensenski), in der Oblast Pensa, Pensenski rajon
 Konstantinowka (Pensa, Serdobski), in der Oblast Pensa, Serdobski rajon
 Konstantinowka (Perm, Bardymski), in der Region Perm, Bardymski rajon
 Konstantinowka (Perm, Dobrjanka), in der Region Perm, Stadtkreis Dobrjanka
 Konstantinowka (Primorje, Oktjabrski), in der Region Primorje, Oktjabrski rajon
 Konstantinowka (Primorje, Spasski), in der Region Primorje, Spasski rajon
 Konstantinowka (Rjasan, Korablinski), in der Oblast Rjasan, Korablinski rajon
 Konstantinowka (Rjasan, Nowoderewenski), in der Oblast Rjasan, Nowoderewenski rajon
 Konstantinowka (Rjasan, Sarajewski), in der Oblast Rjasan, Sarajewski rajon
 Konstantinowka (Rjasan, Schilowski), in der Oblast Rjasan, Schilowski rajon
 Konstantinowka (Samara, Bolschegluschizki), in der Oblast Samara, Bolschegluschizki rajon
 Konstantinowka (Samara, Jelchowski), in der Oblast Samara, Jelchowski rajon
 Konstantinowka (Saratow, Krasnokutski), in der Oblast Saratow, Krasnokutski rajon
 Konstantinowka (Saratow, Saratowski), in der Oblast Saratow, Saratowski rajon
 Konstantinowka (Saratow, Tatischtschewski), in der Oblast Saratow, Tatischtschewski rajon
 Konstantinowka (Tambow), in der Oblast Tambow
 Konstantinowka (Tatarstan), in der Republik Tatarstan

Siehe auch:
 Kostjantyniwka (Begriffsklärung) (ukrainische Entsprechung)